El término Dobra puede referirse a:

 Dobra, moneda de Santo Tomé y Príncipe.
 Río Dobra, ubicado en la Provincia de León, España.
 Monte Dobra, pico de Cantabria, España.

Enlaces externos